Димитрије Поповић се може односити на:

Димитрије Поповић (сликар), сликар из Великог Бечкерека, из 18. века
Димитрије „Мита“ Поповић (1841-1888), српски песник из Угарске
Димитрије Поповић (политичар), председник Београдске општине 1872-1878
Димитрије Поповић (дипломата) (1866-1940), брат Богдана и Павла Поповића